Пара Лукаш Длоуги / Петр Пала — победители турнира.

Победители турнира 2007 года — пара Джордан Керр / Томаш Цибулец — не принимали участия в соревнованиях.

Посев 

  Лукаш Длоуги /  Петр Пала (Титул)
  Харел Леви /  Джим Томас ''(Полуфинал)

<li>  Бриан Дабул /  Леонардо Майер (Полуфинал)
<li>  Томаш Беднарек /  Мартейн ван Хастерен (Первый раунд)

Основной турнир

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2008